

Patronyme
 Antoine Joseph Jean Solier (1792-1851), un entomologiste, naturaliste et botaniste français
 François Solier (1558-1638), un prêtre jésuite français, auteur d’ouvrages traitant de questions religieuses et historiques
 Jean-François Solier (1797-1882), homme politique français
 Magaly Solier (née en 1986), une actrice et chanteuse péruvienne
  Tristan Solier, (1918-1998), un poète suisse

Autres

 Le Château du Solier est un château situé à Saint-Hilaire-de-Lavit, en France
 Le château du Solier à Lasalle (30) Gard 
 le solier, un métier de la finition des bâtiments

Homonymie
Homonymie de patronyme